Толсто́й, Серге́й:
 Толстой, Сергей  Иванович (1838—1897) — генерал-лейтенант, градоначальник Одессы.
 Толстой, Сергей Львович (1863—1947) — композитор и музыкальный этнограф.
 Толстой, Сергей Михайлович (1911—1996) — врач, общественный деятель, литератор.
 Толстой, Сергей Николаевич (1908—1977) — прозаик, поэт, переводчик, философ и литературовед. Известен как «четвёртый Толстой».
 Толстой, Сергей Семёнович (1899—1945) — советский полковник госбезопасности.
 Толстой, Сергей Сергеевич (1897—1974) — педагог, специалист в области английского языка, автор мемуаров о Л. Н. Толстом.